Противоположный пол () — американский комедийный мюзикл 1956 года, режиссёр Дэвид Миллер
 Противоположный пол () — американский телесериал 2000 года, режиссёр Рэндолл Зиск
 Противоположный пол () — испанский телесериал 2005 года, режиссёр Сильвия Кортес Ксаррие

См. также 
 Противоположный пол, и как с ним жить